

Geografia 
 Agustín Codazzi – comune del dipartimento di Cesar in Colombia
 Pezzolo de' Codazzi – frazione del comune lombardo di Pieve Fissiraga

Persone 
 Agostino Codazzi (1793-1859) – geografo, cartografo e generale, eroe nazionale in Venezuela
 Alessandra Codazzi (1921-2010) – partigiana, sindacalista e politica italiana
 Delfino Codazzi (1824-1875) – matematico italiano
 Niccolò Codazzi (1642-1693) – pittore italiano
 Viviano Codazzi (1604-1670) – pittore italiano